

Architecture 
 Maison-Dieu de Châtillon-sur-Thouet, édifice religieux situé à Châtillon-sur-Thouet dans les Deux-Sèvres
 Maison-Dieu de Givry,  maison située à Givry en Saône-et-Loire

Histoire 
 Ligue de la Maison-Dieu, alliance de territoires formée en 1367 dans l'actuel canton des Grisons en Suisse

Ligne ferroviaire 
 Ligne de Maison-Dieu aux Laumes-Alésia, ligne ferroviaire qui relie les gares de Maison-Dieu dans l'Yonne et de Laumes-Alésia en Côte-d'Or

Hôpital 
 Maison-Dieu, hôpital-monastère destiné à accueillir les pèlerins au Moyen Âge

Tarot divinatoire 
 La Maison Dieu, seizième arcane majeur du tarot de Marseille

Toponyme 
 La Maison-Dieu, commune française, située dans le département de la Nièvre
 Rue Maison-Dieu, voie du 14e arrondissement de Paris

Voir aussi